Тифенталь () — название коммун в Германии:

 Тифенталь (Пфальц) — в земле Рейнланд-Пфальц, район Бад-Дюркхайм.
 Тифенталь (Рейнхессен) — в земле Рейнланд-Пфальц, район Бад-Кройцнах.